Berteaucourt-les-Dames, Somme
 Berteaucourt-lès-Thennes, Somme